Nuestra Señora de las Angustias Coronada puede hacer referencia a las siguientes imágenes de la Virgen de las Angustias coronadas canónicamente:

 Nuestra Señora de las Angustias de Sevilla.
 Nuestra Señora de las Angustias de Cuenca.
 Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid.
 Nuestra Señora de las Angustias de Granada.
 Nuestra Señora de las Angustias de Guadix.
 Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba.
 Nuestra Señora de las Angustias de Ayamonte.
 Nuestra Señora de las Angustias de Alcalá del Río.
 Nuestra Señora de las Angustias de Vélez-Málaga.
 Nuestra Señora de las Angustias de Zamora.